Pestřice steht für:

 eine Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Horní Planá in Tschechien, siehe Pestřice (Horní Planá)
 einen linken Zufluss der Moldau im Okres Český Krumlov in Tschechien, siehe Rotbach (Moldau)